HMS Fortune ist der Name folgender Kampfschiffe der Royal Navy:

 HMS Fortune (1913), Zerstörer, 1916 versenkt
 HMS Fortune (H70), Zerstörer